Gordon Charles Fraser, kanadski profesionalni hokejist, * 3. januar 1902, Pembroke, Ontario, Kanada, † 1. oktober 1964. 

Fraser je v ligi NHL prebil pet sezon, v katerih je nastopil za moštva Chicago Black Hawks, Detroit Cougars, Montreal Canadiens, Pittsburgh Pirates in Philadelphia Quakers. Pred prihodom v ligo NHL je bil član WCHL ekipe Victoria Cougars, s katero je leta 1925 osvojil Stanleyjev pokal.

Kariera
Fraser je kot mladinec dve sezoni igral za domači Pembroke Munitions, po kratkem postanku v moštvu Port Arthur Ports je leta 1919 kot profesionalec debitiral v dresu Big-4 kluba Calgary Wanderers. Naslednjo sezono je ostal v Calgaryju, a je v ligi Big-4 zastopal barve novega predstavnika Calgary v ligi, moštva Calgary Tigers. Po dveh sezonah v Calgaryju se je preselil v PCHA moštvo Seattle Metropolitans. Zanj je igral tri sezone, do selitve na zahod k WCHL ekipi Victoria Cougars. S Cougarsi se je že v svoji prvi sezoni osvojil Stanleyjev pokal, potem ko je v finalu s 3–1 v zmagah padlo NHL moštvo Montreal Canadiens. Fraser se je v finale Stanleyjevega pokala uvrstil tudi v naslednji sezoni, a so Cougarsom drugi zaporedni Stanleyjev pokal speljali hokejisti ekipe Montreal Maroons. Po koncu sezone 1925/26 je liga WCHL (ki je zadnjo sezono delovala pod imenom WHL) razpadla in Fraser je odšel v ligo NHL.

Njegova prva postaja je bil novinec v ligi, Chicago Black Hawks. Zanje je v prvi sezoni dosegel 20 točk in se uveljavil kot močan in neustrašen igralec. Pred pričetkom naslednje sezone je ostal v Čikagu, a so ga v klubu nato sredi sezone zamenjali za Duka Keatsa. Fraser je tako postal član moštva Detroit Cougars, naslednika Victoria Cougarsov. V Detroitu je ostal do konca sezone in nato še do sredine naslednje sezone 1928/29, ko je odšel v nižjeligaša Detroit Olympics. V sezoni 1929/30 se je vrnil v ligo NHL in zaigral za Montreal Canadiense, po postanku pri Can-Am klubu Providence Reds je sezono končal v moštvu Pittsburgh Pirates. Stanje v klubu iz jeklarskega mesta ni bilo rožnato in vodstvu kluba po koncu sezone ni preostalo drugega, kot da delovanje prestavi v Filadelfijo in klub preimenuje v Philadelphia Quakers. Fraser je sprva ostal v moštvu, a je nato že po petih tekmah rednega dela sezone ekipo zapustil in okrepil IHL ekipo Pittsburgh Yellow Jackets.

Po koncu sezone 1931/32 je moštvo iz Pittsburgha zamenjal za drugo IHL moštvo, London Tecumsehs. Za Tecumsehse je igral celotno sezono 1932/33, po koncu sezone je odšel v NWHL klub Seattle Seahawks. Seattle se je izkazal le za začasno postajo, saj se je proti koncu sezone vrnil med London Tecumsehse in zanje odigral 6 srečanj. V sezoni 1934/35 se je nato vrnil v ligo NWHL, v kateri je zastopal barve moštva Portland Buckaroos. Naslednjo sezono je nato zaigral še za svoj tretji klub iz lige IHL, Pittsburgh Shamrocks. Pri Shamrocksih je ostal le eno sezono, v sezoni 1936/37 je bil član EAHL moštva Baltimore Orioles. Po koncu igralske kariere je ostal pri Oriolesih, saj je v klubu prevzel mesto glavnega trenerja.

Pregled kariere

|-
| Pembroke Munitions
| OVHL
| 16/17
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Pembroke Munitions
| OVHL
| 17/18
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Port Arthur Ports
| TBJHL
| 18/19
|
| 6
| 4
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Calgary Wanderers
| Big-4
| 19/20
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 20
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Calgary Tigers
| Big-4
| 20/21
|
| 15
| 11
| 6
| 17
|
| 33
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Seattle Metropolitans
| PCHA
| 21/22
|
| 24
| 5
| 2
| 7
|
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Seattle Metropolitans
| PCHA
| 22/23
|
| 29
| 4
| 4
| 8
|
| 46
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Seattle Metropolitans
| PCHA
| 23/24
|
| 30
| 14
| 3
| 17
|
| 64
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Victoria Cougars
| WCHL
| 24/25
|
| 28
| 9
| 3
| 12
|
| 64
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 12
|-
| Victoria Cougars
| Stanleyjev pokal
| 24/25
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| 
| 6
|-
| Victoria Cougars
| WHL
| 25/26
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 12
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 
| 10
|-
| Victoria Cougars
| Stanleyjev pokal
| 25/26
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 14
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 26/27
|
| 44
| 14
| 6
| 20
|
| 89
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 6
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 27/28
|
| 11
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Detroit Cougars
| NHL
| 27/28
|
| 30
| 3
| 1
| 4
|
| 50
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Detroit Cougars
| NHL
| 28/29
|
| 14
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Detroit Olympics
| Can-Pro
| 28/29
|
| 28
| 0
| 0
| 0
|
| 27
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| 
| 23
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 29/30
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Providence Reds
| Can-Am
| 29/30
|
| 7
| 5
| 1
| 6
|
| 34
|
|
|
|
|
|
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 29/30
|
| 30
| 6
| 4
| 10
|
| 37
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| IHL
| 30/31
|
| 38
| 7
| 3
| 10
|
| 75
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| IHL
| 31/32
|
| 45
| 10
| 15
| 25
|
| 90
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| London Tecumsehs
| IHL
| 32/33
|
| 44
| 3
| 8
| 11
|
| 60
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 16
|-
| Seattle Seahawks
| NWHL
| 33/34
|
| 27
| 11
| 8
| 19
|
| 48
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| London Tecumsehs
| IHL
| 33/34
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Portland Buckaroos
| NWHL
| 34/35
|
| 32
| 10
| 7
| 17
|
| 66
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 10
|-
| Pittsburgh Shamrocks
| IHL
| 35/36
|
| 15
| 4
| 2
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Baltimore Orioles
| EAHL
| 36/37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 543
| bgcolor="#7FFF00" | 127
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 913
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 101
|}

Zunanje povezave

Kanadski hokejski branilci
Hokejisti Pembroke Munitions
Hokejisti Port Arthur Ports
Hokejisti Calgary Wanderers
Hokejisti Calgary Tigers
Hokejisti Seattle Metropolitans
Hokejisti Victoria Aristocrats
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Detroit Olympics
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Providence Reds
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti Pittsburgh Yellow Jackets
Hokejisti London Tecumsehs
Hokejisti Seattle Seahawks
Hokejisti Portland Buckaroos
Hokejisti Pittsburgh Shamrocks
Hokejisti Baltimore Orioles